Esistono più comuni francesi con questo nome

 Brignac – Hérault
 Brignac – Morbihan